Strand, vízpartokon kialakuló átmeneti terület
Strand, Ventilla István 1963-as rövidfilmje
Strand, logikai programozási nyelv

 Anglia
Strand, London, azon belül Westminster egyik utcája

 Norvégia
Strand, Rogaland megye községe

 Svédország
Strand, Vännäs község egyik települése